Oliver Saint John kan syfta på bland andra:

* Oliver Saint John, 1:e baron Saint John av Bletso (död 1582), engelsk peer
 Oliver Saint John, 3:e baron Saint John av Bletso (1540–1618), engelsk politiker
 Oliver Saint John, 1:e viscount Grandison (1559–1630), engelsk militär
 Oliver Saint John, 1:e earl av Bolingbroke (omkring 1580–1646), engelsk politiker
 Oliver Saint John (omkring 1598–1673), engelsk statsman
 Oliver Saint John, 5:e baron Saint John av Bletso (1603–1642), engelsk politiker